Глуха́рь, Глухари́:
 Глухари () — род тетеревиных птиц из семейства фазановых.
 Глухарь (обыкновенный глухарь, ) — крупная птица рода глухарей.
 Глухарь, или Желтопузик () — безногая ящерица из семейства веретеницевых (Anguidae).
 Глухарь (крепёжное изделие) — шуруп, имеющий шестигранную головку.
 «Глухарь» — российский телесериал канала НТВ (2008—2011).
 «Глухарь в кино» — полнометражный фильм с героями телесериала «Глухарь» (2010).
 «Глухарь», он же «вися́к», «вися́чка» — на жаргоне работников уголовного розыска преступление, вероятность раскрытия которого крайне мала.
 «Глухарь» — на сленге пожарных: человек, погибший не от факторов пожара.

Населённые пункты 
 Глухари — село в Свободненском районе Амурской области.
 Глухари — деревня в Красногородском районе Псковской области (Красногородская волость).
 Глухари — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Глухарь — посёлок в Шалинском городском округе Свердловской области.